Epermeniidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera, que possui em torno de 14 gêneros.

Géneros
Africepermenia Gaedike, 2004
Agiton Turner, 1926
Epermenia Hübner, 1825
=Acanthedra Meyrick, 1917
=Calotripis Hübner, 1825
=Chauliodus Treitschke, 1833
=Epermeniola Gaedike, 1968
=Lophonotus Stephens, 1829
=Tichotripis Hübner, 1825
=Epimarptis Meyrick, 1914
=Temeluchella Fletcher, 1940
=Temelucha Meyrick, 1909
=Cataplectica Walsingham, 1894
=Heydenia Hofmann, 1868
Gnathifera Gaedike, 1978
Inuncus Gaedike, 2013
Lasiostega Meyrick, 1932
Mesepermenia Gaedike, 2004
Notodryas Meyrick, 1897
Ochromolopis Hübner, 1825
Parochromolopis Gaedike, 1977
Paraepermenia Gaedike, 1968
Phaulernis Meyrick, 1895
Picrodoxa Meyrick, 1923
Sinicaepermenia Heppner, 1990
Thambotricha Meyrick, 1922

Lepidoptera